Szent Juniper Serra ferences misszionárius
 Juniper, Isten szolgája, Assisi Szent Ferenc egyik első társa
Irodalom
 Juníper, Thornton Wilder Szent Lajos király hídja című könyvének központi alakja